Hugi steht für:

 Hugi (Zeitschrift), Computermagazin
 Hugi (Mythologie), Gedanke des Utgardloki
 Hugi-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Hugi ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Hugi (* 1975), Schweizer Journalistin, Filmschaffende, Medienproduzentin und Fernsehredakteurin

 Dor Hugi (* 1995), israelischer Fußballspieler
 Emil Hugi (1873–1937), Schweizer Mineraloge
 Franz Joseph Hugi (1791–1855), Schweizer Geologe und Alpenforscher